Anita Anand (née en 1957), professeur de droit et femme politique canadienne ;
  (née en 1972), journaliste et présentatrice de radio et télévision indo-britannique.